Чилон — топоним, встречающийся в разных странах.

 Чилон — посёлок в Узбекистане, в Андижанской области.
 Чилон — посёлок в Мексике, в штате Чьяпас.